Граун () — фамилия. Носители:

 Граун, Иоганн Готлиб (1702/3—1771) — немецкий скрипач и композитор.
 Граун, Карл Генрих (1704—1759) — немецкий композитор.